Слияние циклов (объединение циклов, , ) — оптимизация компилятора, выполняющая объединение нескольких циклов, смежных в дереве циклов, в один. Преобразование возможно, если циклы имеют одинаковое количество итераций и не зависят друг от друга . Слияние циклов может повысить локальность данных , что повышает эффективность работы кэша.

Слияние циклов не всегда сокращает время исполнения программы. На некоторых архитектурах может оказаться более выгодным исполнить два цикла вместо одного объединённого, так как, например, локальность данных в таком случае может оказаться выше. В таких случаях, может применяться обратная оптимизация, разложение циклов, которая расщепляет один цикл на несколько.

Примеры 
int i, a[100], b[100];
for (i = 0; i < 100; i++)
	a[i] = 1;                     
for (i = 0; i < 100; i++)
	b[i] = 2;
эквивалентно:

int i, a[100], b[100];
for (i = 0; i < 100; i++)
{
	a[i] = 1; 
	b[i] = 2;
}

Примечания

Ссылки 
 NullStone Loop Fusion

Оптимизации компилятора